Фрадкин (Фрадкина) — еврейская матронимическая фамилия.

Фрадкин 
 Фрадкин, Александр Борисович (более известный под фамилией Градский; 1949—2021) — российский певец, поэт, композитор, музыкант-мультиинструменталист, автор песен.
 Фрадкин, Бенцион Вульфович (1870—1938) — еврейский писатель и поэт, драматург, переводчик.
 Фрадкин, Борис Захарович (1917—2010) — советский писатель-фантаст.
 Фрадкин, Герман Ефимович (1904—1993) — советский сценарист и кинодраматург.
 Фрадкин, Ефим Самойлович (1924—1999) — советский физик.
 
 Фрадкин, Марк Григорьевич (1914—1990) — советский композитор.
 Фрадкин, Михаил Яковлевич (1892—1973) — советский офтальмолог.
 Фрадкин, Моисей Залманович (1904—1974) — советский художник.
 Фрадкин, Наум Григорьевич (1912—1998) — советский историкогеограф, редактор.
 Фрадкин, Осип Ильич (более известен под фамилией Рунич; 1889—1947) — русский актёр театра и немого кино.
 Фрадкин, Семён Захарович (1932—2007) — белорусский учёный в области онкологии.
 Фрадкин, Феликс Аронович (1933—1993) — советский педагог, историк педагогики, член-корр АПН РСФСР.
 Фрадкин, Фредерик (1892—1963) — американский скрипач.
 Фрадкин, Шнеур Залман (Шнеер-Залмен Люблинер, Торас-Хесед; 1830—1902) — раввин и законоучитель любавического толка.



Носители, известные под псевдонимами 
 Волин, Борис Михайлович (настоящая фамилия Фрадкин; 1886—1957) — советский учёный, журналист, партийный и государственный деятель.
 Рунич, Осип Ильич (настоящая фамилия Фрадкин; 1889—1947) — актёр театра и немого кино.

См. также 
 Фридкин
 Фрадков

Примечания